X19 ou X-19 peut faire référence à :
 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 Curtiss-Wright X-19, un avion expérimental américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres